В 1951 году чемпионат мира по вольной борьбе прошёл 26-29 апреля в Хельсинки (Финляндия).

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Апрель 1951 года
1951 год в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные соревнования по борьбе в Финляндии